НБА в сезоне 1993/1994 — стал 48-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Хьюстон Рокетс». В финале «Рокетс» победили в семи играх команду «Нью-Йорк Никс» и впервые в истории клуба стали чемпионами НБА.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Ссылки 
 1993-94 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1993/1994